Jméno a příjmení Jiří Kubíček má více nositelů:

 Jiří Kubíček (* 1980) – český politik
 Jiří Kubíček (fotbalista) (* 1956) – český fotbalový brankář, klubový a svazový funkcionář
 Jiří Kubíček (scenárista) (* 1944) – český dramaturg, scenárista a pedagog